Evropsko prvenstvo v nogometu 2004 je bilo enajsto Evropsko prvenstvo v nogometu, ki je med 12. junijem in 4. julijem 2004 potekalo v portugalskih mestih Lizbona, Porto, Aveiro, Coimbra, Braga, Guimarães, Faro in Leiria. Zmagala je grška reprezentanca, ki je v finalu premagala portugalsko, v polfinale pa sta se uvrstili še nizozemska in češka.

Prizorišča

Tekmovanje

Predtekmovanje

Skupina A

|- bgcolor=#ccffcc
|align=left|
|3||2||0||1||4||2||+2||6
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left|
|3||1||1||1||4||4||0||4
|-
|align=left|
|3||1||1||1||2||2||0||4
|-
|align=left|
|3||1||0||2||2||4||−2||3
|}

Skupina B

|- bgcolor=#ccffcc
|align=left|
|3||2||1||0||7||4||+3||7
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left|
|3||2||0||1||8||4||+4||6
|-
|align=left|
|3||0||2||1||4||6||−2||2
|-
|align=left|
|3||0||1||2||1||6||−5||1
|}

Skupina C

|- bgcolor=#ccffcc
|align=left|
|3||1||2||0||8||3||+5||5
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left|
|3||1||2||0||4||2||+2||5
|-
|align=left|
|3||1||2||0||3||2||+1||5
|-
|align=left|
|3||0||0||3||1||9||−8||0
|}

Skupina D

|- bgcolor=#ccffcc
|align=left|
|3||3||0||0||7||4||+3||9
|- bgcolor=#ccffcc
|align=left|
|3||1||1||1||6||4||+2||4
|-
|align=left|
|3||0||2||1||2||3||−1||2
|-
|align=left|
|3||0||1||2||1||5||−4||1
|}

Zaključni del

Četrtfinale

Polfinale

Finale

Statistika

Strelci

5 golov
 Milan Baroš

4 goli
 Ruud van Nistelrooy
 Wayne Rooney

3 goli
 Jon Dahl Tomasson
 Frank Lampard
 Zinedine Zidane
 Angelos Charisteas
 Henrik Larsson

2 gola
 Marek Heinz
 Jan Koller
 Thierry Henry
 Antonio Cassano
 Cristiano Ronaldo
 Maniche
 Rui Costa
 Zlatan Ibrahimović

1 gol
 Martin Petrov
 Dado Pršo
 Igor Tudor
 Milan Rapaić
 Niko Kovač
 Vladimír Šmicer
 Jesper Grønkjær
 Michael Owen
 Paul Scholes
 Steven Gerrard
 David Trézéguet
 Michael Ballack
 Torsten Frings
 Angelos Basinas
 Giorgos Karagounis
 Traianos Dellas
 Zisis Vryzas
 Simone Perrotta
 Maris Verpakovskis
 Roy Makaay

 Wilfred Bouma
 Hélder Postiga
 Nuno Gomes
 Fernando Morientes
 Juan Carlos Valerón
 Fredrik Ljungberg
 Marcus Allbäck
 Mattias Jonson
 Dmitri Bulykin
 Dmitri Kirichenko
 Johann Vonlanthen

Avtogol
 Igor Tudor
 Jorge Andrade

Postava prvenstva

Nogometaš prvenstva
 Theodoros Zagorakis

 
2004
Športne prireditve na Portugalskem
2004 v športu
Šport v Lizboni
Porto
Aveiro
Coimbra
Braga
Guimarães
Faro
Leiria